Un réseau désigne au sens concret « un ensemble de lignes entrelacées » et, au figuré « un ensemble de relations ». Cette notion recouvre de très nombreuses acceptions.

Sciences et techniques

Anatomie 
 Le réseau est le nom de l'une des quatre poches de l'estomac des ruminants, appelé aussi « bonnet » ;
 le réseau nerveux ;
 le réseau lymphatique ;
 le réseau vasculaire ;
 le réseau de neurones est l'ensemble des connexions entre neurones présents au sein d'un organisme vivant.

Biologie 
Dans les sciences du vivant, la notion de réseau est omniprésente.
 Les réseaux de régulation permettent de mieux comprendre le fonctionnement des organismes vivants.
 L'écologie utilise notamment les concepts de :
 réseau trophique (plus connu sous le nom de chaîne alimentaire, réseau alimentaire ou de pyramide alimentaire) ;
 réseau « social » ou à échelle écopaysagère ;
 réseau écologique (maillage de corridors biologiques), dont le Réseau écologique paneuropéen.
 En zoologie, le Réseau (Chiasmia clathrata) est une espèce de papillons dont les ailes ont un motif en réseau.

Chimie et minéralogie 
 En cristallographie, un réseau cristallin est caractérisé par la périodicité de la distribution atomique dans une structure cristalline (réseau de Bravais).

Informatique 

 Un réseau informatique est un ensemble d'appareils électroniques interconnectés par des liaisons, généralement permanentes, qui permettent d'échanger des informations entre eux.
 Le réseau Internet en est l'illustration la plus aboutie et la plus complexe.
 En automatique, le réseau de Petri est un modèle mathématique.

Notions générales :
 un réseau local est un réseau non routé ;
 un réseau local d'entreprise ou intranet est un réseau interne à une organisation ;
 un réseau local virtuel ou VLAN est une division logique d'un réseau local ;
 un réseau privé virtuel ou VPN est un réseau privé construit par-dessus un réseau public ;
 un réseau overlay est plus généralement un réseau construit au-dessus d'un autre ;
 un réseau métropolitain est à l'échelle d'une ville ;
 un réseau étendu couvre une grande zone géographique ;
 un réseau haut débit offre un accès à Internet à haut débit ;
 un réseau maillé offre de nombreuses connexions directes entre la plupart des nœuds ;
 un réseau d'objets serait dans le futur un réseau où des objets de la vie courante communiquent entre eux.

Réseaux particuliers :
 un réseau privé est un réseau utilisant une plage d'adresses IP privées ;
 un réseau sans fil est un réseau construit sur les liaisons sans fil, en général radio, comme le Wi-Fi ;
 un réseau ad hoc est un réseau sans fil établi sans paramétrage préalable ;
 un réseau de stockage SAN est un réseau de périphériques de stockage ;
 un réseau FTTH est un réseau de fibre optique allant jusqu'à l'usager.

Intelligence artificielle 
 Un réseau de neurones artificiels est un modèle statistique conçu par apprentissage à partir d'exemples.
 Un réseau de concepts est un graphe connexe dont les nœuds ont une valeur symbolique.

Mathématiques 
 En théorie des graphes, un réseau est représenté par un « graphe », ensemble d'arcs ou arêtes reliant des nœuds ou sommets.
 En algèbre, un ensemble réseau-ordonné est un treillis.
 En statistiques, un réseau bayésien décrit les relations de dépendance entre probabilités.
 En géométrie, un réseau d'un espace euclidien est décrit par un groupe discret.
 En théorie des groupes, un réseau désigne un sous-groupe d'un groupe topologique localement compact.

Physique 
 En électrotechnique, le réseau électrique transmet et distribue l'électricité.
 En optique, un réseau de diffraction ou réseau optique provoque des interférences :
 le réseau de Fraunhofer ;
 le réseau de Bragg.
 En physique des semi-conducteurs, un super réseau est un empilement périodique de couches de faibles épaisseurs.

Télécommunications 
 Réseau de télécommunications ;
 Réseau de télévision et de radio : réseau d'émetteurs de radio et télévision, réseaux câblés de télévision ;
 Réseau d'amenée ou  : réseau de transmission amenant les données jusqu'aux antennes ;
 Réseau téléphonique commuté ou RTC ou réseau téléphonique ;
 Réseau numérique à intégration de services ou RNIS ;
 Réseau de téléphonie mobile ;
 s'appuyant sur un réseau mobile terrestre public comme le GSM ou l'UMTS ;
 Réseau GNSS permanent, réseau de géolocalisation par GPS.
 La mise en réseau actif permet aux paquets de données de modifier l’exploitation du réseau de manière dynamique.

Sciences humaines et sociales

Économie et gestion 
 En économie, le réseau peut désigner :
 l’organisation en réseaux, qui caractérise le mode de traitement de l’information (collecte et de circulation), le mode de travail, ou le mode gestion de l’intelligence économique selon des modalités de partage plus ou moins réciproques ou partagées ;
 l’effet de réseau, phénomène par lequel l’utilité réelle d’une technique ou d'un produit dépend de la quantité de ses utilisateurs ;
 une entreprise en réseau, qui fonctionne en faisant vivre des relations ou contrats d'alliance, souvent peu hiérarchisées, avec d’autres entreprises ;
 le réseau d’affaires, un échange de contacts pour faciliter les affaires ;
 Le marketing de réseau ou « vente multiniveau », structure du réseau de vente dans laquelle les revendeurs peuvent parrainer de nouveaux vendeurs.
 Un réseau désigne aussi un ensemble d’entités qui se trouvent réunies par des liens volontaires ou capitalistiques en vue d’un intérêt commun :
 réseau bancaire ;
 réseau de franchise ;
 réseau de distribution ;
 réseau de points de vente.
 En gestion de projet, le réseau PERT est un diagramme des tâches à réaliser.

Géographie 
 En cartographie et en géodésie, un réseau est un système de coordonnées
 réseau géodésique français.
 Un réseau hydrographique est composé de cours d'eau.

Histoire 
 Un réseau est une branche d'un service secret d'un pays allié, en territoire ennemi durant la seconde Guerre mondiale.

Philosophie 
La philosophie des réseaux est une philosophie définie par Saint-Simon, au début du .

Sciences de l'information et de la communication 
 Un réseau de bibliothèques est formé de bibliothèques qui travaillent ensemble sur différents projets.
 Des bibliothèques en réseau ont le même outil informatique, la même tutelle, sont sous la même direction et sont une même entité.
 Un réseau sémantique est un graphe marqué destiné à la représentation des connaissances.
 Réseaux est une revue spécialisée en Sciences de l'information et de la communication, éditée par le CNET jusqu'en 2000, et par Hermès Science publications depuis lors.

Sociologie 
 Un réseau social est un ensemble d'entités (personnes, groupes ou institutions) qui échangent entre eux par des liens forts ou faibles créés et vécus lors des interactions sociales. Il se manifeste par des relations entre personnes dans le cadre :
 de relations de proximité, d'amitié, de collaboration professionnelle ou scientifique, réseau des acteurs apparaissant dans un même film, etc.
 de relations accessibles et mises en œuvre via Internet, souvent qualifiées de réseautage social.
 Un réseau social d'entreprise est un réseau social construit autour d'une entreprise.
 Un réseau d'influence est mis à profit pour influencer des décisions. La réseaucratie désigne le pouvoir obtenu par l'intermédiaire d'un réseau social.
 Un réseau collectif est un ensemble de groupes sociaux liés, directement ou indirectement, par des liens communs.

Culture et société

Architecture 
Partie haute du remplage d'une baie ou d'une rosace appelée aussi rose. Il est ajouré de formes géométriques diverses comme des trilobes , quadrilobes, triangles, cercles etc... et à l'époque du gothique flamboyant de soufflets et mouchettes.

Cinéma et télévision 
 Réseaux est une série télévisée québécoise diffusée en 1998.

Littérature et bande dessinée 
 Réseaux est un roman de Vincent Villeminot publié en 2014.

Logistique et transports 

 Un réseau logistique est la combinaison d'un ensemble de moyens de transport, de manutention et de stockage.

Différents réseaux de transport :
 réseau routier, ensemble des routes terrestres permettant le transport par véhicule routier ;
 réseau routier départemental de France, routes départementales ;
 réseau autoroutier, autoroutes ;
 réseau ferroviaire ou réseau ferré, ensemble de lignes ferroviaires, gares et triages ;
 le réseau ferré national français
 réseau urbain, ensemble des lignes de transport de passager dans une agglomération : métro, bus, tram, train ;
 réseau urbain centralisé, réseau urbain construit autour d'un pôle central ;
 réseau urbain multipolaire, réseau urbain sans ligne privilégiée ;
 réseau de rues
 réseau des voies navigables ou réseau navigable, ensemble de voies navigables, fleuves et canaux ;
 dont le réseau fluvial ;
 réseau aérien, ensemble de lignes aériennes.
 Réseau RAVeL, initiative de la Région wallonne en Belgique, qui vise à réaliser un réseau d’itinéraires réservés aux piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite et aux cavaliers, là où la situation le permet.
En modélisme ferroviaire, par analogie avec les flux réels, le réseau est le nom donné à la maquette de présentation décorée sur laquelle circulent les trains.

Musique 
 Réseaux est une chanson de Niska, numéro un des ventes en France en

Organisations 
De nombreuses organisations (services publics, entreprises, associations, projets, réseaux clandestins…) reprennent le mot « réseau » dans leur nom.

Santé publique 
 Le réseau de santé ou réseau médical a pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires.
 Le réseau Sentinelles est un réseau français de surveillance des épidémies.

Sécurité civile et domaine militaire 
Sécurité civile :
 un réseau national d'alerte coopère pour déclencher des alertes en cas de dangers ;
 les réseaux d'information régionaux intégrés de l'ONU veillent à la coordination humanitaire.

Un réseau clandestin agit dans la clandestinité :
 un réseau de résistance s'oppose à un pouvoir en place ;
 un réseau terroriste cherche à répandre la terreur ;
 un réseau de renseignement ou réseau d'espionnage regroupe des informateurs.

Domaine militaire :
 le réseau-centré est une approche de la guerre centrée sur les moyens de communication.

Urbanisme 
 Dans le bâtiment, un réseau peut désigner une figure géométrique ou un maillage.
 Il existe de nombreux réseaux de distribution :
 réseau électrique pour la distribution d'énergie électrique ;
 comme le réseau multiterminal à courant continu au Québec ;
 réseau de gaz ;
 réseau pétrolier ;
 réseau de distribution d'eau ;
 réseau de chaleur ;
 réseau d'assainissement, réseau d'égouts.